Wolf Dog – film del 1958 diretto da Sam Newfield
Wolf Dog – film del 2012 diretto da Bernadine Santistevan